Bevrijdingsboom (Antwerpen)
Bevrijdingsboom (Abeelplein, Den Haag)
Bevrijdingsboom (Emmeloord)
Bevrijdingsboom (Hoog Soeren)
Bevrijdingsboom (Sneek)
Bevrijdingsboom (Terneuzen)
Bevrijdingsboom (Velp)